Nederlands Vaccin Instituut, een voormalig agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 Nationale Vliegtuig Industrie, een voormalige Nederlandse vliegtuigbouwer (1922-1926).